Hans Falk kan avse någon av följande:
Hans Falck (1891–1972), jurist och ämbetsman
Hans Falk (författare) (född 1949), författare och idéhistoriker
Hans Falk (sportprofil) (född 1958), ledare inom cykelsport